Государство Гэкунь (Государство Кыргыз) () — первое древнекыргызское племенное государство древнего мира существовавшее в период с 201 года до н.э. по 93 года до н.э. Расположен на берегу реки Энесай.

Древнекитайский историограф Сыма Цянь упоминает в Ши Цзи о существовании владения древних кыргызов (隔昆, Гэкунь, Gekun) в 201 году до н. э.

История 
В 201 году до н.э. этноним «кыргыз» впервые упоминается в китайских летописях.

В III веке до н.э. на территории Центральной Азии господствовала империя гуннов. В 201 году до н.э. Модэ (Маодунь) подчинил владение Гэгунь (Кыргыз), которое располагалось тогда в Восточном  Тянь-Шане. Правление Маодуня стало важной изначальной вехой в истории кыргызского народа.

Государственный строй 
Раннефеодальное государство енисейских кыргызов представляло собой сложную этносоциальную общность, состоявшую из этноса-элиты (собственно кыргызы) и ряда подвластных им племен (кыштымов), занимавших разные места в обществе. Кыргызы делились на племена. В составе кыргызов известны явно привилегиpoвaннoe племя доблестного племени булсар и племя ач, которое платило дань кыргызам. Самую низкую ступеньку занимали горно-таежные племена охотников и оленеводов — Дубо (Тувинское племя). Положение племени дубо в системе кыргызского государства китайский источник характеризует следующим образом: «Хагясы (кыргызы) ловят и употребляют в работу»

Быт кыргызов 
Кыргызы занимались скотоводством и земледелием, удачно охотились на лосей, кабаргу и пушных зверей, используя гончих собак (тайганов) и лыжи. Значительного развития достигли ремесла, особенно выплавка железа и кузнечное дело. Торговали с Китаем, Восточным Туркестаном и Средней Азией. Покупали иноземные шелковые ткани, лемехи для плугов и роскошные сосуды. Выменивали меха у «лесных народов» на ремесленные изделия и хлеб. Продавали скот, пушнину, мускус, ископаемые бивни мамонта, ценные сорта капа (нароста на березах), чрезвычайно прочные и острые мечи.

Кыргызы жили большими патриархальными семьями. Многоженство было обычным явлением. За невесту выплачивали калым скотом, числом иногда до тысячи голов. Одежду богатых шили из привозных шелковых тканей, собольих и рысьих мехов, бедноты - из овчин. Знать можно было отличить по высоким белым войлочным колпакам с загнутыми вверх полями. Эта древняя особенность сохранилась на Тянь-Шане до сих пор в традиционных головных уборах мужчин (отсюда иносказательное самоназвание кыргызов в эпосе «Манас» - ак калпактуу).

Религия 
Кыргызы были язычниками, а верховными божествами они считали супружескую чету Тенгри и Умай. Наиболее ярко их язычество описал персидский историк Гардизи: «Кыргызы, подобно индусам, сжигают мертвых и говорят: «Огонь - самая чистая вещь: все, что попадает в огонь, очищается; так и мертвого огонь очищает от грязи и грехов». Некоторые из кыргызов поклоняются корове, другие - ветру, третьи - ежу, четвертые - сороке, пятые - соколу, шестые - красивым деревьям. Среди них есть люди, которые называются "фагинунами"; каждый год они приходят в определенный день, приводя музыкантов, и приготовляют все для веселого пира. Когда музыканты начинают играть, фагинун лишается сознания; после этого его спрашивают обо всем, что произойдет в том году: о нужде и изобилии, о дожде и засухе, о страхе и безопасности, о нашествии врагов. Все он предсказывает и большей частью бывает так, как он сказал»

Примечания 

Исторические государства Азии